Тактико-технически данни на авиационни картечници и оръдия

Авиационно въоръжение